Елена Квитченко — фигуристка из СССР, бронзовый призёр чемпионатов СССР 1987—1989 годов, участница чемпионата Европы и чемпионата мира 1989 года в парном катании. Мастер спорта СССР международного класса. Представляла Ленинград.

Квитченко и Кадыркаев тренировались у Игоря Москвина. Они выиграли зимнюю Универсиаду 1987 года, в турнире на призы газеты «Московские новости» в 1986 году. Москвин ставил в программу исключительно оригинальные элементы и их комбинации, напр. выброс тройной сальхов и на выезде - прыжок двойной аксель, впервые в одной программе два тройных прыжка тулуп и сальхов, оригинальная реверс-поддержка с вращением в другую сторону, но особенно уникальной была комбинация поддержки и сразу на выходе из неё - тодес. Однако острейшая конкуренция на соревнованиях внутри страны позволила пробиться в сборную СССР только в одном сезоне - 1988/89.

В 1989 году пара перешла в профессионалы и гастролировала с шоу «Ice Capades».

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы СССР